Sydden ist ein deutscher Ortsname:
 Sydden, 1938 bis 1945: Sidden, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Żydy (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sydden, historischer Name von Sieden, Kreis Lyck, Ostpreußen, jetzt: Mazurowo, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen